Ruelland est un patronyme francophone. Il peut faire référence à :

Variantes 
Il existe les variantes Rueland (prénom germanique) et  (patronyme francophone).

Personnalités 

 Jacques G. Ruelland (1948-), un historien, philosophe et professeur canadien ;
 Ludger Ruelland (1827-1896), un peintre et portraitiste québécois.

Voir aussi